Глумово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Глумово — село в Хасковской области.

Россия 
 Глумово — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Глумово — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
Глумово — до 1961 года название посёлка Малиновка в Стародубском районе Брянской области.